Sili ist die Bezeichnung für:

die Orte
 Sili (Palauli), Ort auf Savai’i, Samoa
 Sili (Olosega), Ort auf der Doppelinsel Ofu-Olosega in Amerikanisch-Samoa

 Sili (Han-Zeit), Provinz der Han-Dynastie, China (, später: Sizhou (司州))
 Sili (Jiyuan), Großgemeinde der kreisfreien Stadt Jiyuan, Volksrepublik China

sowie der Name von
 Sauro Sili, italienischer Dirigent und Komponist
 Daniel Sili, brasilianischer Wasserpolo-Spieler
 Sili Epa Tuioti, samoanischer Politiker

der Chinesen
 Liang Sili (), chinesischer Wissenschaftler
 Wei Sili (), chinesischer Kanzler der Tangzeit

siehe auch:
 Telaga Sili Sili, Ort in Angkinang (Hulu Sungai Selatan, Indonesien)
 Sili Bank (), Bank in Nordkorea und China (Bank „Echter Gewinn“)
 Silli block, Community Development Block in Ranchi (Distrikt) (Jharkhand, Indien)

zwei Seen in Mosambik:
 Lago Sili (N) im Distrikt Vilanculos der mosambikanischen Provinz Inhambane
 Lago Sili (S) im Distrikt Vilanculos der mosambikanischen Provinz Inhambane

der walisische Name für:
 Sully (Vale of Glamorgan)
 Sully Island (Ynys Sili)